О́денсе — имя собственное.

 Оденсе — третий по величине город Дании.
 Оденсе — датская коммуна в составе области Южная Дания.
 Оденсе — река в Дании.
  — фьорд в Дании.
 «Оденсе» — датский футбольный клуб.
  — датский женский гандбольный клуб.
 Трамвай Оденсе
 Оденсский троллейбус — бывшая система 1939—1959.

См. также 
 «Оденсе Бульдогс» — датский хоккейный клуб.